Vektor může znamenat:

 vektor – matematický a fyzikální pojem definovaný jako prvek vektorového prostoru
 přenašeč – organismus přenášející chorobu, též zvaný vektor
 vektor (genetika) – prostředek přenosu genetické informace

Externí odkazy